Чарныш, Иван Фёдорович — генеральный судья малороссийского войска в 1715—1723 годы.
 Чарныш, Иван Иванович (1767 — после 1831) — генерал-майор Российской империи. Примечания